Грант () — округ, расположенный в штате Вашингтон (). Население — 74698 человек (2000). Административный центр — Эфрата ().

География и климат 
Округ занимает площадь 7229 км², из которых 285 км² приходится на воду.

Водные ресурсы 
 Река Колумбия
 Озеро Мозес (Moses Lake)

Автомагистрали 
 Interstate 90
 US Route 2
 State Route 17
 State Route 28

Прилегающие округа 
 Дуглас, штат Вашингтон — на севере
 Оканоган, штат Вашингтон — на северо-востоке
 Адамс, штат Вашингтон — на востоке
 Линкольн, штат Вашингтон — на востоке
 Франклин, штат Вашингтон — на юго-востоке
 Бентон, штат Вашингтон — на юге
 Якима, штат Вашингтон — на юго-западе
 Киттитас, штат Вашингтон — на западе

Особо охраняемые природные территории 
 Колумбийский национальный заповедник
 Хэнфордский национальный памятник
 Озеро Рузвельт — Национальная зона отдыха
 Сэддл — горный национальный заповедник

Демография 
По итогам переписи населения 2000, в округе проживало 74698 человек, 25204 домашних хозяйства и 18676 семей. Плотность населения 28 человек на квадратную милю (11 чел./км²). В округе находилось 29081 единиц жилья при средней плотности 11 единиц жилья на квадратную милю (4 единицы на км²). Расовый состав населения округа — 76,54 % белых, 0,9 % афроамериканцев, 1,16 % коренных американцев, 0,87 % азиатов, 0,07 % жителей тихоокеанских островов. Испаноязычные или жители латиноамериканского происхождения составляют 30,09 % от общей численности населения.

В округе 25204 домашних хозяйств, из них 39,9 % имели детей в возрасте до 18 лет, 59,3 % — состояли в браке и жили совместно, 9,8 % — женщины-одиночки, а 25,9 % — не имели семей. 20,2 % всех домохозяйств состоят из одного человека, 7,3 % — лица старше 65 лет, живущие в одиночку. Средний размер домохозяйства — 2,92 человека, а средний размер семьи — 3,38 человека.

Возрастной состав населения города — 32 % жителей в возрасте до 18 лет, 9,8 % — от 18 по 24, 27 % — от 25 до 44 лет, 19,7 % — от 45 до 64 лет и 11,5 % — 65 лет и старше. Средний возраст составил 31 год. На каждые 100 женщин приходилось 104,5 мужчины. На каждые 100 женщин возрастом старше 18 лет приходилось 103,4 мужчины.

Среднегодовой доход домашних хозяйств в городе составил $ 35276, а среднегодовой доход семей — $ 38938. У мужчин среднегодовой доход составляет $ 32414 против $ 24310 для женщин. Среднегодовой доход на душу населения в городе составил $ 15037. 13,1 % семей и 17,4 % населения находились ниже черты бедности, в том числе 22,3 % — лица в возрасте до 18 лет и 9,4 % — лица старше 65 лет.

Ссылки 
 Grant County
 Photos of Grant County
 Grant Transit Authority

Округа штата Вашингтон